La  de fusiliers est une division d'infanterie de l'Armée rouge qui combattit durant la Seconde Guerre mondiale. Elle fut recréée trois fois en trois ans de conflit.

Historique 
La  de fusiliers fut créée en juin 1940, à Belaïa Tserkov, dans le district militaire de Kiev. En octobre suivant, elle fut rattachée au  de fusiliers, faisant lui-même partie de la  Armée.

1941-1945 
 Juin 1941 : engagée dès le début des combats malgré son manque d'entraînement et le fait qu'elle n'était pas à effectifs complets.
 Septembre 1941 : elle est détruite dans la poche de Smolensk et rayée de l'ordre de combat de l'Armée rouge.
 Elle est reconstituée, dès la fin septembre 1941, dans le secteur militaire de l'Oural.
 À partir d'octobre 1942, elle est dirigée sur le front de la Volga et prendra part à la bataille de Stalingrad, participant, en novembre 1942, à la contre-offensive soviétique dans le cadre de la  blindée.
 En janvier 1943, elle est renommée  de fusiliers de la Garde.
 En juin 1943, elle est reformée, une troisième fois, à Rjev, dans le district militaire de Moscou, à partir d'unités de la  de fusiliers et de la  de ski.
 Juin 1944, elle participe aux combats de la libération de Vitebsk ;
 Janvier 1945, elle combat en Prusse-Orientale.

Organigramme 
 Ordre de bataille au :
  de fusiliers ;
  de fusiliers ;
  de fusiliers ;
  d'artillerie.

Distinctions 
 Sur son drapeau, sont inscrits les noms des batailles de « Vitebsk » et « Insterburg ».

Chefs de corps

Bibliographie et sources 

Division de l'armée soviétique
Unité militaire de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1940